Philadelphia kan syfta på:

 Philadelphia (film) – en amerikansk film från 1993
 Philadelphiaost – en färskostsort.
 Philadelphiakromosom – en genetisk avvikelse

Sport 
Philadelphia Flyers – ishockeylag i USA
Philadelphia 76ers – basketlag i USA
Philadelphia Phillies – basebollag i USA

Geografi

Tyskland 
 Philadelphia, Storkow – ort i stadskommunen Storkow (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg, Tyskland

USA 

 Philadelphia – en storstad i delstaten Pennsylvania i östra USA 
 Philadelphia, Indiana
 Philadelphia, Mississippi, Neshoba County, 
 Philadelphia, New York
 Philadelphia, Tennessee

Se även 
 Philadelphia County – ett administrativt område i delstaten Pennsylvania, USA
 Filadelfia – flera betydelser